

Geografia 
 San Liberato, frazione di Narni 
 San Liberato, frazione di San Ginesio

Santi e beati 
 Beato Liberato da Loro, francescano italiano
 San Liberato, martire italiano